Flubber puede referirse a:

 Flubber, un material ficticio de la película de Disney de 1961 Un sabio en las nubes.
 Son of Flubber, la secuela de 1963 de Un sabio en las nubes.
 Flubber (película), una remasterización de 1997 sobreThe Absent-Minded Professor.
 Flubber (material), un material viscoso utilizado por niños.
 Flubber, un estudiante del Instituto de Xavier en el universo de Marvel.
 Flubber (álbum), un álbum de 1989 de Souled American.
 Flubber (cómics), un personaje de ficción.